Gustave Aimard – romanziere francese
 Pierre-Laurent Aimard – pianista francese
 Valérie Aimard – violoncellista francese